Olivier Morel de La Durantaye, premier seigneur de la seigneurie de Kamouraska.
 Louis-Joseph Morel de la Durantaye, fils de ce dernier, seigneur de Kamouraska.
 Seigneurie de La Durantaye, attribuée à Olivier Morel.
 La Durantaye, municipalité actuelle sise dans ladite seigneurie.
 De la Durantaye, une ancienne division sénatoriale du Québec ayant existé de 1867 à 1968.
 De la Durantaye, une division sénatoriale canadienne (région de la Chaudière-Appalaches).